Taiwans herrlandslag i ishockey representerar Taiwan i ishockey på herrsidan, förbundet heter Kinesiska Taipei ishockeyförbund efter en namnkonflikt med Kina som inte accepterar att Taiwan kallar sig Republiken Kina.

Historik
Laget spelade sin första match den 11 mars 1987, då man förlorade med 3-31 mot Australien i Perth.

Spelade matcher 
Avser matcher fram till 22 mars 2014

Källor

Fotnoter

Ishockeyherrarna
Herrlandslaget
Ishockeylandslag
Landslag startade 1987
WP:Projekt Kina